GMX steht für:
 GMX, ein deutsches Webportal und Anbieter von E-Mail-Diensten
 Global information management Metrics eXchange, Standards der Localization Industry Standards Association als Teil der Open Architecture for XML Authoring and Localization

gmx steht für:
 Magoma (ISO-639-3-Code), Varietät von Kinga (Sprache), Bantusprache in Tansania

Abkürzung